Скраб
 Скраб (технічний)
 Скраб — один з богів вигаданої всесвіту «Плоского світу» британського фантаста Террі Пратчетта.
 Скраб — косметичний крем, що містить тверді частинки (подрібнене насіння рослин, сіль, цукор, очищений пісок тощо), використовується для очищення шкіри від відмерлих клітин. Буває також мило-скраб (мило з твердими частинками). (Див. також Пілінг).
 Scrubs — американський серіал (в українському прокаті — «Клініка»)